Tschajky (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschajky (Bohuslaw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Bohuslaw
 Tschajky (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Tschajky (Tomakiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka